«Лулу» — название фильмов:
 «Лулу» — советское прокатное название немецкого кинофильма «Ящик Пандоры» (1928, реж. Георг Вильгельм Пабст).
 «Лулу» — французский фильм 1980 года, режиссёр Валериан Боровчик.
 «Лулу» — французский фильм 1980 года, режиссёр Морис Пиала.
 «Лулу» — итальянский фильм 1980 года, режиссёр Марио Миссироли.
 «Лулу» — французский фильм 2002 года, режиссёр Жан-Анри Роджер.
 «Лулу» — голландский фильм 2005 года, режиссёр Виктор Ньивенхейс.
 «Лулу» — немецкий телефильм 2006 года, режиссёр Уве Янсон.